Таде́уш Лопале́вский (, , Островы близ Кутно —  (по другим сведениям 25 или 29 апреля), Варшава) — польский поэт, прозаик, драматург, переводчик русской литературы, режиссёр программ на радио.

Биография 
Тадеуш Лопалевский родился в Польше. Окончил Гуманитарный факультет в высшей школе  в Варшаве. В годы Первой мировой войны, точнее в 1917 году дебютировал как поэт в Петрограде. Его произведения публиковались в польской периодической печати.

С 1923 года Лопалевский жил в Вильне. Здесь участвовал в виленской печати, работал в театре и на радио. Был активным участником «литературных сред» в Келье Конрада. В 1935—1937 годах был редактором квартальника виленского Профессионального союза польских литераторов , в котором довольно широко рассказывалось о белорусской и литовской культуре.

Перед Второй мировой войной был литературным руководителем Городского театра () в Вильне. В 1933 году получил виленскую литературную премию имени филоматов за перевод русских былин.

В 1945 году репатриировался в Польшу, где писал бытовую и историческую прозу. Жил сначала в Лодзи, с 1949 года — в Варшаве. В 1945—1949 годах работал на радио в Лодзи и Варшаве. В 1963 году был награждён премией II-ой степени министра культуры и искусства за повесть .

Умер 25 апреля 1972 года в Варшаве и был похоронен на Повонзковском кладбище.

Литературная деятельность 
Дебютировал в петроградской польской печати. В 1921 году в Петрограде Лопалевский опубликовал сборник стихов . Живя в Вильне, выпустил несколько книг поэзии и прозы. Написал много стихов о Вильне. К числу самых популярных из них относят стихотворения, посвящённые остробрамской Матери Божией.

Лопалевский писал также произведения для сцены — поэтической мистерии  (1928; пьеса была поставлена в виленском театре «Редута» Мечиславом Лимановским) и  (1948).
Автор психологических повестей  (1927) и сборников рассказов  (1929),  (1957),  (1971). Событиям Варшавского восстания посвящено его  (1948).

Лопалевский также писал исторические повести: цикл  о польской эмиграции после восстания 1863 года,  (1962),  (1965),  (1969) — о распаде Речи Посполитой в XVIII веке. Ему принадлежат, помимо того, историко-биографические рассказы для молодёжи о знаменитых поляках, например, о Фридерике Шопене, Адаме Мицкевиче, Игнацы Красицком и других.

Произведения 
  (1921)
  (1927)
  (1928)
  (1929)
  (1936)
  (1948)
  (1957)
  (1952, 1954)
  (1954)
  (1955)
  (1955)
  (1955)
  (1956)
  (1956)
  (1957)
  (1957, 1964)
  (1957)
  (1959)
  (1960)
  (1962)
  (1962, 1964)
  (1963)
  (1964)
  (1964)
  (1965, 1967)
  (1966, 1968)
  (1966)
  (1969)
  (1971)
  (1973)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Łopalewski Tadeusz

Польские поэты
Поэты Польши XX века
Польские драматурги XX века
Члены ПЕН-клуба